Picnic peut désigner :
 Picnic, un film sorti en 1996 et réalisé par Shunji Iwai ;
 Picnic, un film sorti en 1955 et réalisé par Joshua Logan ;
 Picnic, un film réalisé par Adrian Sitaru en 2007 et sorti en 2008.
 PicNic, une voiture Toyota à 6 ou 7 places, produite entre 1995 et 2010.